The Runaround – film del 1931 diretto da William James Craft
The Runaround – cortometraggio del 2004 diretto da Nathan Gotsch
The Runaround – film del 2016 diretto da Gavin Wiesen